

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Wielkiej Brytanii
2003 w Wielkiej Brytanii